Imiona
 Adelina – imię żeńskie pochodzenia germańskiego
 2 miejscowości w Polsce
 Adelina – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice
 Adelina – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel

Linki zewnętrzne